Ту́товка:
 Тутовка — село в Кировском районе Крыма.
 Тутовка — крепкий спиртной напиток из ягод белой и чёрной шелковицы, также известный как тутовая водка.